Palmar Grande bezeichnet:

 Palmar Grande (Corrientes), Ort und Gemeinde in Argentinien
 Palmar Grande (Tarija), Ort in Bolivien
 Palmar Grande (México), Ort in Mexiko